ZSJ SONP Kladno je historický název těchto klubů:
 HC GEUS OKNA Kladno – hokejový klub
 SK Kladno – fotbalový klub